Hits+ — второй сборник австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный 16 октября 2000 года. Это последний релиз Миноуг, выпущенный Deconstruction Records, так как к тому времени исполнительница покинула этот лейбл и начала сотрудничество с Parlophone. Диск включает в себя ремиксы на песни из альбомов Kylie Minogue и Impossible Princess, би-сайды к синглам, а также неизданные демозаписи. В виду отсутствия промоушена диск популярностью не пользовался, хотя в Великобритании он продавался лучше, чем последний на тот момент студийный альбом Impossible Princess, что позволило ему в итоге сертифицироваться на статус серебряного диска. На родине певицы, в Австралии, компиляция успехом не пользовалась.

Об альбоме 
На пластинке разместились шесть из семи синглов с обоих альбомов Миноуг для Deconstruction Records (речь о Kylie Minogue и Impossible Princess). Исключение составил сингл «Cowboy Style», выпускавшийся только для австралийского рынка. Кроме этого, на альбоме выделяется дуэт Кайли с Ником Кейвом «Where the Wild Roses Grow» и кавер-версия британской группы Prefab Sprout «If You Don't Love Me». В Британии и Австралии диск издавался в 16-песенном варианте. В международном издании было 15 треков, отсутствовала «This Girl». В издании для американского и китайского рынков было только 14 композиций, кроме «This Girl» отсутствовала «Where the Wild Roses Grow».

Восприятие 
Несмотря на коммерческий провал, реакция критиков на Hits+ была позитивной, отмечалось сведение песен Deconstruction-периода в единой компиляции. Так рецензент из Allmusic Маккензи Уилсон, присудившая альбому 4,5 звезды из 5 возможных, подчёркивает, что эта пластинка выдвигает на передний план композиции, которые сделали Миноуг любимчиком инди-сцены в Европе середины 90-х. «Американских поклонников, — пишет Уилсон, — может немного оттолкнуть материал более мрачный и без такого количества рюша как в модном «Can’t Get You Out of My Head» из Fever, но он также стильный. Hits+ это прекрасный подарок для любого ценителя творчества певицы, но и замечательная ретроспектива для нетерпеливых фанов, только начинающих для себя открывать дикий мир музыки Кайли Миноуг».

Список композиций

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборники 2000 года
Альбомы Кайли Миноуг